Чемпіонат Європи з футболу 1972 — був четвертим за ліком чемпіонатом Європи і проходив у Бельгії. Відбувався турнір з 14 до 18 червня 1972 року.

У фінальній частині брали участь лише чотири команди. Чемпіоном Європи стала збірна ФРН, яка у вирішальній грі обіграла збірну СРСР — 3:0.

У складі срібного призера — збірної СРСР було 9 українських футболістів (шість з київського Динамо, та по одному з луганської (ворошиловградської) Зорі, донецького Шахтаря та львівських Карпат — луганська Зоря та київське Динамо посіли в чемпіонаті СРСР 1972 року 1-ше та 2-ге місця). Шість українських футболістів виступало у вирішальному матчі проти команди ФРН.

Місце проведення

Відбіркові ігри 

До фінальної частини турніру пробились наступні чотири збірні:

Фінальна частина

Півфінал

Матч за третє місце

Фінал

Переможець

Статистика

Бомбардири 
4 голи
  Герд Мюллер
1 гол
  Герберт Віммер
  Анатолій Коньков
  Рауль Ламбер
  Оділон Полленіс
  Поль Ван Хімст
  Лайош Кю

Найшвидший гол 
24 хвилина: Рауль Ламбер (Бельгія — Угорщина); Герд Мюллер (ФРН — Бельгія)

Середня результативність 
2.5 голи в середньому за гру

Посилання 
 Статистика чемпіонату на RSSSF  
 Історія чемпіонатів Європи. 1972 Бельгія 

 
Червень 1972